Desa Tegalsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 110,74), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 110,10), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,63), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,54), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,69, long 108,50), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 108,31), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 109,90), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,96), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 107,33), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,27, long 107,56), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,43), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,76), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,19), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,41), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 111,49), 
 Desa Tegalsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,43, long 114,14), 

Robotskapade Indonesienförgreningar